Bakor peut être :
 Bakor, village de la région autonome du Tibet situé dans la région de Lhatok, dans l'ancienne province tibétaine du Kham ;
 Bakor ou Abyanom, peuple l’État de Cross River, au Sud du Nigéria ;
 Bakor, ou abyanom, langue bantoïde mériodionale parlée dans l’État de Cross River, au Sud du Nigéria ;
 Monolithes des Bakor ou d’Ikom.